«After All» — дуэт американской певицы и актрисы Шер и американского певца и басиста Питера Сетеры, бывшего вокалиста группы Chicago, выпущенный 21 февраля 1989 года на лейбле Geffen Records. Песня использовалась как любовная тема в фильме «Шансы есть» и была номинирована как «Лучшая песня к фильму» на премии «Оскар». Песня также стала первым североамериканским синглом, выпущенным с двадцатого альбома Шер Heart of Stone. Песня также была включена в альбома Сетеры .

О песне 
Песня достигла 6-го и 5-го места, соответственно, в чартах США и Канады, единственных странах, где она была официально выпущена. Однако, из-за высоких радио-трансляций, песне удалось войти в европейские чарты, в том числе чарты Ирландии (№ 24) и Великобритании (№ 84).

«After All» стал также первым хитом № 1 в чарте США Hot Adult Contemporary Tracks. Песня также заняла 79-е место в итоговом чарте Billboard Hot 100 в 1989-м. Несмотря на огромный успех в США, для песни так и не был снят музыкальный клип.

Выступления 
Шер и Сетера записывали эту песню отдельно друг от друга. Они ни разу не исполняли эту песню вместе. И, хотя песня была номинирована на «Оскар» в 1990-м, тот год был единственным, когда номинанты на награду «Лучшая песня к фильму» не выступали на церемонии награждения.

Шер исполняла сольную версию песни во время турне Heart of Stone Tour и Love Hurts Tour. Позже, во время турне Do You Believe? Tour и Living Proof: The Farewell Tour, она исполняла эту песню со своим музыкантом-клавишником Полом Мирковичем. Они также выступали с этой песней во время её последнего тура Cher at the Colosseum. Перед началом исполнения проигрывается видео-интерлюдия о кино-карьере Шер.

Кавер-версии 
Согласно немецкой прессе, Шер повторно записала дуэт с Томасом Андерсом для его альбома Different.

Список композиций

Germany 12" Vinyl 
 A1. «After All»
 A2. «Dangerous Times»
 B1. «I Found Someone»
 B2. «Main Man»

Официальные версии 
 Main Version (4:03)
 Edit (3:39)
 Extended Remix (6:46)

Чарты

Примечания 

Песни Шер
Синглы Geffen Records
Песни, спродюсированные Питером Ашером
Песни, написанные Томом Сноу
Поп-баллады
Баллады 1980-х годов